Кубрик () — жилое помещение для команды корабля. В кубриках традиционно размещали матросский состав, в то время как офицеров обеспечивали каютами.

Во времена парусного флота «кубриком» именовали нижнюю палубу, где команду располагали для сна, сначала прямо на палубе, затем в подвесных койках. В настоящее время кубрики практически исчезли на судах гражданского флота, но являются обычными для военных кораблей.

Литература 
 

Типы помещений на кораблях